Sanggendalai kan syfta på följande platser:

Kina 

 Sanggendalai (socken i Kina, lat 42,23, long 109,35), Inre Mongoliet, 
 Sanggendalai (socken i Kina, lat 42,68, long 115,95), Inre Mongoliet, 

Robotskapade Kinaförgreningar